Beben steht für:
 Erdbeben
 Gletscherbeben
 Marsbeben
 Mondbeben
 Seebeben
 Das Beben (Film), US-amerikanischer Spielfilm von 2004
 Das Beben (Roman), Roman von Martin Mosebach von 2005

Siehe auch: